Рови́нський, Рови́нська (, , ), (варіант — Равінський).:
 Ровинський Вікентій Павлович (1786—1855) — білоруський поет.
  (нар. 1953) — радянський, український і російський актор театру і кіно, народний артист Росії (2010).
 Ровинський Дмитро Діомидович (1892 (або 1888) — 1937) — член Центральної ради УНР, актор і режисер.
 Ровинський Дмитро Олександрович (1824—1895) — російський історик мистецтва.
  (1831—1916) — російський історик-славіст, етнограф та публіцист, автор досліджень про Сибір та Чорногорію.

 Ровінська Анастасія Семенівна (нар 1992) — українська акторка і телеведуча.

Прізвища